<noinclude>
Див. 
 

Петро Гладишев: 

 Гладишев Петро Олексійович (. 1989) — російський самбіст.
 Гладишев Петро Іванович (. 1850) — російський військовий топограф і геодезист, генерал-лейтенант.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок